Das Abierto Akron Zapopan 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Guadalajara. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 21. bis 27. Februar 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Sara Sorribes Tormo im Einzel sowie die Paarung Ellen Perez/Astra Sharma im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto Akron Zapopan 2022 fand vom 19. bis 20. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)